Виндсор Хајтс има више значења:
 Виндсор Хајтс (Ајова)
 Виндсор Хајтс (Западна Вирџинија)